Петка је насеље у Србији у градској општини Костолац, града Пожаревца у Браничевском округу. Према попису из 2011. било је 1173 становника.

Демографија 
У насељу Петка живи 1055 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 42,8 година (41,7 код мушкараца и 43,9 код жена). У насељу има 341 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 3,77.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Пожаревац
Насељена места у Браничевском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији
Градска општина Костолац